La Tchadienne е националният химн на Чад от 1960 година насам. Текстът е на Луи Жидрол, а музиката е на Пол Вияр.

Кликнете тук, за да чуете химна

Чад
Национални символи на Чад
Чадска литература